

Patronyme 
 Falque, un archevêque de Lyon du 
 Denis Falque, dessinateur de bandes dessinées
 Emmanuel Falque (né en 1963), philosophe français
 Henri Falk (1881 - 1937), appelé parfois Henri Falque, avocat et écrivain, dramaturge 
 Iago Falqué (né en 1990), joueur de football professionnel espagnol 
 Francisco Javier De Pedro Falque, footballeur espagnol
 Isabelle Falque-Pierrotin (née en 1960), conseiller d'État en France

Nom commun 
 Falque (marine) : Synonyme de Virure en Corse et à Nice.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme